Pravda kan syfta på:

 Pravda, en tidigare rysk dagstidning
 Komsomolskaja Pravda, en rysk dagstidning

Geografi

Bulgarien 

 Pravda (distrikt i Bulgarien, Silistra), Obsjtina Dulovo, 
 Pravda (distrikt i Bulgarien, Veliko Tarnovo), Obsjtina Gorna Orjachovitsa, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar